El término Bajío hace referencia, en esta enciclopedia:

 a bajío o bajo (relieve terrestre), un banco o masa de arena o roca conformado por depósitos, en zonas costeras, sobre el fondo del mar;
 a El Bajío, una región geográfica y cultural del centro de México que comprende los territorios no montañosos de los estados de Michoacán, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco.